Montorio (Spanje), gemeente in de Spaanse provincie Burgos, regio Castilië en León
 Montorio (Sorano), plaats in de Italiaanse gemeente Sorano